Németország
Elxleben, település Türingia Ilm járásában
Elxleben, település Türingia Sömmerda járásában